Hanna (Anna) – imię żeńskie

 W Kanadzie
 Hanna – miejscowość w prowincji Alberta

 W Polsce
 Hanna – wieś w woj. lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Hanna
 Hanna – gromada

 W USA
 Hanna  (ang. Hanna Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Hanna  (ang. Hanna Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Hanna – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Hanna – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McIntosh
 Hanna – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Carbon

 Filmy
 Hanna – amerykańsko-brytyjsko-niemiecki thriller z 2011 roku
 Hanna – amerykański serial platformy Amazon